

Ігл-Гарбор — місто, штат Меріленд
 Ігл-Гарбор — переписна місцевість, штат Мічиган